dawne gminy:
 gmina Nowe Sioło – dawna gmina wiejska, powiat zbaraski, województwo tarnopolskie
 gmina Nowe Sioło – dawna gmina wiejska, powiat stryjski (Kreis Stryj), dystrykt Galicja